Ирисова, Елена Валерьевна (Бурлакова; род. 1987) — российская волейболистка.
 Ирисова, Наталия Александровна (1922—2009) — советский и российский учёный-физик, специалист в области квантовой электроники.